Saatly kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Saatlı Rayonu – ett distrikt, 
 Saatlı (distriktshuvudort i Azerbajdzjan), Saatly, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar